Het ATP-toernooi van Belgrado 2012 (met de officiële naam Serbia Open powered by Telekom Srbija) werd gespeeld van 30 april tot en met 5 mei 2012. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van het Tennis Center Novak in de Servische stad Belgrado.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Belgrado
ATP-toernooi van Belgrado